Isabel de Villehardouin (1260/1263-23 de enero de 1312) fue la hija mayor de Guillermo II de Villehardouin, príncipe de Acaya, y de su segunda esposa Ana, la tercera hija de Miguel II Comneno Ducas, el déspota de Epiro.

El 28 de mayo de 1271 Isabel se casó con Felipe de Sicilia, hijo de Carlos I de Sicilia. Este matrimonio había sido pre-determinado por el Tratado de Viterbo en mayo de 1267 entre Carlos, el exiliado Balduino II de Constantinopla y el padre de Isabel. Tomando ventaja de la precaria situación de los restos del Imperio latino frente al renaciente poder griego, Carlos obtuvo los derechos soberanos sobre Acaya, por otro lado, los herederos de Balduino y Guillermo iban a casarse con los hijos de Carlos, y Carlos iba a tener la reversión tanto del Imperio y el Principado si las parejas no tenían herederos.

Felipe se convirtió en titular rey de Tesalónica en 1274, pero murió el 1 de enero de 1277, precediendo a su padre. Según el tratado, a la muerte del padre de Isabel, Guillermo, en 1278, fue su suegro Carlos, que le sucedió como príncipe de Acaya.

Carlos murió en 1285 y fue sucedido por su hijo Carlos II. En 1289, sin embargo, en el matrimonio de Isabel y Florencio de Henao y  de ascensión de Carlos II como rey de Sicilia, confirió a la pareja los títulos de príncipe y princesa de Acaya, a condición de que, si sobrevivía a su marido, ella no volvería a casarse sin el consentimiento de Carlos II. Florencio e Isabel tuvieron una hija, Matilde.

Como príncipe, Florencio negoció el Tratado de Glarentsa con el Imperio bizantino en 1290. La paz duró hasta 1293, cuando los griegos retomaron Kalamata, Florencio, sin embargo, persuadió a Miguel VIII Paleólogo para devolverlo. En 1296, los griegos volvieron a tomar el castillo de san Jorge, en Arcadia. Florencio puso sitio a la misma, pero murió en 1298 antes de que pudieran tomarla.

Isabel se casó nuevamente en Roma el 12 de febrero de 1301. Su tercer marido fue Felipe de Saboya, señor de Piamonte, que ahora se convirtió en Príncipe de Acaya a su vez. Felipe tuvo como objetivo reconquistar la totalidad de la Lacedemonia griega. Fue un gobernante autoritario y esto lo puso en conflicto con los barones de su reino. Trató de apaciguar a los barones de Morea, pero fue forzado a aceptar un parlamento en 1304. El campesinado griego, aplastado por los impuestos, a continuación, se rebelaron a su vez. En 1306 Felipe e Isabel fueron citados a la corte de Carlos II de Nápoles. Felipe fue acusado de deslealtad y falta de apoyo a Carlos en una campaña contra Epiro, e Isabel de no haber buscado el consentimiento de su señor feudal antes de casarse con Felipe. Carlos los privó a los dos de Acaya y el 5 de mayo de 1306 la otorgó directamente a su hijo Felipe I de Tarento (que se convirtió así en Felipe II de Acaya). Felipe de Saboya finalmente renunció a su pretensión de Acaya el 11 de mayo de 1307 a cambio del Condado de Alba. Isabel, se separó de él y se fue a vivir a Henao, sin dejar de afirmar su derecho al principado.

Isabel murió el 23 de enero de 1312, después que Felipe de Saboya se volviera a casar. A la muerte de Felipe de Tarento en 1313, la hija de Isabel y de Florent, Matilde de Henao, se convirtió en Princesa de Acaya.

Ancestros

Fuentes 
 (en francés) René Grousset, L'Empire du Levant : Histoire de la Question d'Orient, Paris, Payot, coll. «Bibliothèque historique», 1949 (réimpr. 1979), 648 p. ISBN 2-228-12530-X.

Enlaces externos 

Fallecidos en 1312
Casa de Villehardouin
Princesas de Acaya
Príncipes de Acaya del siglo XIII
Nacidos en los años 1260
Mujeres gobernantes del siglo XIII
Mujeres gobernantes del siglo XIV
Nobles italianas del siglo XIII
Nobles italianas del siglo XIV